Mahu peut faire référence à :

Patronymes  
 Andrei Mahu (né en 1991), joueur roumano-moldave de rugby à XV.
 Edem Mahu, géoscientifique ghanéenne.
 Jacques Mahu (1561-1598), explorateur néerlandais.

Toponymes  
 Mahu (Birmanie), un village située dans le canton de Mingin, en Birmanie.

Divers 
 Mahu, dans les cultures hawaïenne et tahitienne désigne les personnes du troisième genre qui ont des rôles spirituels et sociaux.
 Mahu (The Akhenaten-trilogy), une série de romans de Paul Charles Doherty.